Пётр Рождественский:
 Рождественский, Пётр Александрович (1870—1940) — протопресвитер Русской православной церкви.
 Рождественский, Пётр Алексеевич (1896—?) — советский инженер.